O Principiante Espírita é uma obra espírita publicada após a morte de Allan Kardec.

Contém os ensinamentos anteriormente apresentados por Kardec nos capítulos II e III de "O que é o Espiritismo?" (1859), divididos em:

 Introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações espíritas;
 Resumo da Doutrina Espírita;
 Respostas às principais objeções.

Complementarmente apresenta uma biografia de Kardec pelo seu tradutor em língua portuguesa, Júlio Abreu Filho, em 1955.

Bibliografia 
 KARDEC, Alan. O Principiante Espírita. São Paulo: O Pensamento, 2001. ISBN 8531505356

Ver também 
 Cronologia do espiritismo
 Obras básicas do espiritismo

Ligações externas 
 "O Principiante Espírita" in bvespirita.com

Livros de Allan Kardec